De DFB-Pokal 1997–1998 was de 55ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 14 augustus 1997 met de eerste ronde en eindigde op 16 mei 1998 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Hartmut Strampe.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1997/98
2. Bundesliga 1997/98
Finale DFB-Pokal 1998

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1997/98